Жи́жма (, ) — река в Гродненской области Белоруссии и Вильнюсском уезде Литвы.

Описание 
Длина реки — 82 км, площадь бассейна — 584 км², среднегодовой расход воды в устье — 4,1 м³/с. Уклон реки — 0,8 м/км.

Истоки реки находятся на территории Литвы у деревни  на высоте 200 м над уровнем моря в Шальчининкском районе, далее река протекает по заболоченной долине шириной 400—800 м в Вороновском, Лидском и Ивьевском районах Гродненской области, впадая справа в реку Гавья.

Ширина реки до 15 м, больших притоков нет, берега песчано-илистые, местами обрывистые. Около 27 км русла канализировано.

Происхождение названия 
Гидроним Жижма имеет угро-финское происхождение, формант -ма означает «берег», «земля».

Согласно А. Ванагасу, гидроним балтского происхождения, имеет соответствия на территории Литвы и Латвии — лит. Žižma, Žiužma, Žiežmuo, Žiežmara, лтш. Zizma. Связан с лит. žiežti «бурчать, злиться», žiežmara «ведьма». По мнению Ванагаса, принадлежит в ряду известных по многим индоевропейским языкам гидронимов со значением злости, таким как рус. Лютка.

В другой своей работе Ванагас говорит о финно-угорском происхождении гидронима Жижма (Žižma).

Примечания 

Бассейн Немана
Реки Вильнюсского уезда
Реки Вороновского района
Реки Ивьевского района
Реки Лидского района